Il singolare del torneo di tennis ATP Linz 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Feigl che ha battuto in finale Hans Kary 6-3, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Peter Feigl (Campione)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Paul Kronk (primo turno)
 Javier Soler (primo turno)

 Antonio Zugarelli (quarti di finale)
 Terry Rocavert (primo turno)
 Patrice Dominguez (primo turno)
 Jan Kodeš (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Linz 1979